Becanus ist der Name von:
 Johannes Goropius Becanus (1519–1572), belgischer Arzt und Humanist
 Martin Becanus (1563–1624), Theologe der Gegenreformation und Jesuit
 Syvert Becanus (* 1260–70; † 1332), Geistlicher, Karmeliter